Sezon SM-liiga rozegrany na przełomie 2006 i 2007 jako 32. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Obrońcą tytułu była drużyna HPK, która w finale poprzedniej edycji pokonała Ässät 3:1.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off

W sezonie zasadniczym uczestniczyło 14 drużyn, które rozegrały po 58 spotkań. 
Osiem pierwszych zakwalifikowało się do fazy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Finlandii. Ostatni zespół rywalizował o miejsce w kolejnym sezonie.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 TPS (7) - Pelicans (10) 0:2 (0:2, 1:3)
 Lukko (8) - Ilves (9) 1:2 (3:2, 1:2, 2:5)

Do tej edycji rozgrywek w 1/4 finału grano do czterech zwycięstw, zaś w 1/2 finału i w finale do trzech zwycięstw. Od następnego sezonu rywalizacja w etapach play-off (1/4 finału, 1/2 finału i finał) była rozgrywana do czterech zwycięstw.

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Kärpät
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Kärpät
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Kärpät
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Blues

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Jani Rita (Jokerit) - 32 gole
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Mikko Mäenpää (HPK) - 14 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Martin Kariya (Blues) - 61 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Martti Järventie (Jokerit) +25
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Cory Murphy (HIFK)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Janne Pesonen (Kärpät)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Cory Murphy (HIFK)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Tuomas Tarkki (Kärpät)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Cory Murphy (HIFK)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Tommi Paakkolanvaara (Kärpät)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Tuomas Suominen (TPS)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Tuomas Tarkki (Kärpät)
 Obrońcy: Cory Murphy (HIFK), Mikko Mäenpää (HPK)
 Napastnicy: Jani Rita (Jokerit), Jari Viuhkola (Kärpät), Janne Pesonen (Kärpät)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Kari Jalonen (Kärpät)

Przypisy 

2006 w hokeju na lodzie
2007 w hokeju na lodzie
2006 w Finlandii
2007 w Finlandii
Hokej na lodzie w Finlandii